H. Briggs ha battuto in finale P. Baigneres 6-3, 6-2.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Campionato francese di tennis 1891